Francesco Guardabassi – patriota e politico italiano
 Giancarlo Guardabassi – disc jockey, cantante, paroliere e conduttore radiofonico italiano
 Manlio Guardabassi – attore, doppiatore e regista italiano